Dvorce est un toponyme qui peut désigner, en

Dvorce, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Dvorce, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
et de nombreux quartiers de communes tchèques.

Homonymie de localités en  Tchéquie